Эмблема́тика (от  — вставка, рельефное украшение) — специальная историческая дисциплина, которая занимается исследованием эмблем  — условно-символических изображений определенных понятий или идей, которые исполнены в графической или пластической форме, имеют конкретное содержание и не нуждаются в специальном истолковании.

Первоначально термин  означал украшение, большей частью выполненное с помощью техники инкрустации, со временем он распространился на другие рельефные украшения выполненные на другом материале и не составленные из нескольких частей художественно-ремесленного изделия. В наше время используется такое определение разновидности эмблемы как логотип и («лого») (от  —  — слово,  — отпечаток) — графический знак, символ или какое-то другое изображение торговой марки или бренда, что имеет постоянное исполнение с постоянной графической и цветной основой и использованием особых шрифтов. Своего рода эмблемами являются гербы и флаги, однако после того, как их изучением начала заниматься геральдика и вексиллология соответственно, объектом изучения эмблематики стали преимущественно негеральдические знаки.

Литература 
  (в пер.)
 Гречило А. Емблематика // Спеціальні історичні дисципліни: довідник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. І. Н. Войцехівська (кер. авт. кол.), В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко [та ін.]. — К.: Либідь, 2008. — С. 219—223. 
 Гинзбург К. Мифы — эмблемы — приметы. Морфология и история. — : Новое издательство, 2004. — 348 с.

Символы
Вспомогательные исторические дисциплины